21636 Huertas − asteroide della fascia principale
 Adrián Huertas − pilota motociclistico spagnolo
 David Huertas −  cestista portoricano
 Jon Huertas −  attore statunitense
 Marcelinho Huertas −  cestista brasiliano
 Rafa Huertas −  cestista spagnolo

Pagine correlate

Huerta